Di jiu tian chang è un film del 2019 diretto da Wang Xiaoshuai.

Trama

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici